John Radcliffe puede referirse a:
John Radcliffe (médico) (1652-1714), médico británico.
Hospital John Radcliffe, Oxford, el nombre de la anterior.   
John Radcliffe (béisbolista) (1846-1911), jugador de béisbol estadounidense.